Pekka Saarelainen est un nom pouvant désigner:

 (1968-1933), homme politique finlandais
 (né en 1967), joueur finlandais de curling

Voir aussi

Saarelainen, Pekka